Plaatsen in Servië:
Ploča (Bosilegrad)
Ploča (Loznica)